Пиједрас Бланкас има више значења:

 Пиједрас Бланкас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Бланкас, Лос Зарабикес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Бланкас, Пиједрас Бланкас Сентро (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједрас Бланкас, Пиједрас Бланкас Сентро (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједрас Бланкас, Алваро Олгин (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пиједрас Бланкас (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику